Gymnophiura är ett släkte av ormstjärnor. Gymnophiura ingår i familjen fransormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fransormstjärnor
Gymnophiura